Jorge Montenegro ist der Name folgender Personen:

* Jorge Montenegro (Leichtathlet) (* 1968), kubanischer Kugelstoßer 
 Jorge Luis Montenegro (* 1988), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Jorge Martín Montenegro (* 1983), argentinischer Radrennfahrer